

Стара Монья — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Стара Монья — присілок, Селтинський район, Удмуртія